Пајнхерст има више значења:
 Пајнхерст (Масачусетс)
 Пајнхерст (округ Монтгомери, Тексас)
 Пајнхерст (Џорџија)
 Пајнхерст (Тексас)
 Пајнхерст (Ајдахо)
 Пајнхерст (Северна Каролина)